HRE steht als Abkürzung für:

 Flughafen Harare International in Simbabwe nach dem IATA-Code
 Hormone Response Element, eine kurze Nukleotidsequenz auf der DNA zur Bindung nukleärer Hormonrezeptoren
 Hypo Real Estate, eine deutsche Bankenholding, tätig im Gebiet der Immobilien- und Infrastrukturfinanzierung

HRE